Вибори до Сенату були проведені в Чехії 5 та 6 жовтня 2018 року разом з місцевими виборами і з другим туром 12 та 13 жовтня 2018 року.

 Консервативна Громадянська демократична партія (ODS) виграла вибори з 10 місцями. Керуючі партії ANO 2011 та Чеська соціал-демократична партія виграли лише по одному місцю. Комуністична партія Чехії і Моравії втратила своє останнє місце в Сенаті, коли Вацлав Гомолка не зміг бути переобраним, тобто партія вперше в історії Чехії була без представництва в Сенаті. Вибори вважалися першою великою перемогою для опозиції до другого кабінету Андрея Бабіша. Коментатори, в тому числі Йозеф Копецький, також відзначили, що ODS підтвердили свою позицію як основної опозиційної партії, попереду Чеської піратської партії.

Результати 

Громадянська демократична партія (ODS) була найбільш успішною партією у першому турі з 11 кандидатами, що пройшли до другого туру. ANO 2011 мала 10 кандидатів.

Нотатки

Примітки 

Вибори в Чехії
Вибори 2018
Жовтень 2018
2018 у Чехії